Eslàlom (esquí) 
 Eslàlom (esquí nàutic) 
 Eslàlom (piragüisme) 
 Eslàlom a cavall, prova hípica que consisteix a cobrir en el mínim temps possible un recorregut en ziga-zaga
 Eslàlom en paral·lel
 Eslàlom gegant, disciplina de l'esquí alpí que consisteix a cobrir en el mínim temps possible un llarg recorregut en ziga-zaga amb portes distants les unes de les altres i amb desnivells sobtats del terreny
 Eslàlom supergegant o super gegant, modalitat de l'esquí alpí